Ricardo steht für:

 Ricardo (Vorname)
 Ricardo (Internetauktionshaus), deutschsprachiger Online-Marktplatz
 Ricardo (Unternehmen), britischer Entwicklungsdienstleister
 Ricardo (Texas), Ort im Kleberg County
 Künstlername des Schauspielers Gerhard Jilka 

Ricardo ist der Familienname folgender Personen:
 Cassiano Ricardo (1895–1974), brasilianischer Dichter und Literaturkritiker
 David Ricardo (1772–1823), britischer Nationalökonom
 Harry Ricardo (1885–1974), britischer Motorenentwickler
 João Ricardo (* 1970), angolanischer Fußballtorwart
 Jorge Ricardo (* 1961), brasilianischer Jockey

 Niño Ricardo (eigentlich: Manuel Serrapí Sánchez; 1904–1972), spanischer Flamenco-Gitarrist und -Komponist
 Paulo Ricardo (* 1967), brasilianischer katholischer Priester, Fernsehmoderator, Schriftsteller
 Pío Bello Ricardo (1921–2003), venezolanischer Bischof